est un genre éteint et fossile de rhytidosteidae temnospondyle du début du Trias (stade Olénékien) de la région de Yakoutsk, en Sibérie centrale, en Russie. Ce genre a été nommé par M. A. Shishkin et M. N. Vavilov en 1985, tandis que l'espèce type a été dénommée

Présentation 
Il est connu à travers l'holotype PIN 4115/1, un fragment de crâne et du spécimen référencé PIN 4113/5, une mâchoire inférieure partielle, récupérée dans la Formation de Teryutekhskaya près de la rivière Karya-khos-Teryutekh.

Cladogramme Stereospondyli

Voir aussi 
 la liste des genres d'amphibiens préhistoriques

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Taxon fossile décrit en 1985
Paléontologie en Russie
Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Temnospondyle (nom scientifique)
Amphibien disparu
Amphibien du Trias
Stereospondyli